Андрей Решетин:
 Решетин, Андрей Георгиевич (1927—2016) — советский и российский учёный, специалист по аэродинамике в РКК «Энергия».
 Решетин, Андрей Юрьевич (род. 1963) — российский музыкант, скрипач.